Меро́п — персонажи древнегреческой мифологии:

 Мероп — царь Коса и отец Евмела, превращённый в птицу и ставший созвездием Орла.
  — царь Перкота, действующее лицо «Илиады» Гомера.  
 «» — поэтический сборник Габриеле Д’Аннунцио (1915).

См. также